Antolin steht für:

 Antolin, web-basiertes Programm zur Leseförderung in Schulen
 Antolín Alcaraz (* 1982), paraguayischer Fußballspieler 
 Grupo Antolin, spanischer Automobilzulieferer
 Krypta von San Antolín, gotische Kathedrale von Palencia
 Paso Antolín, Ortschaft in Uruguay
 San Antolín de Ibias, Gemeinde in der spanischen Provinz Asturien